Místico o mística pueden referirse a:
 Como adjetivo y como sustantivo, lo relativo a la mística o misticismo.
Teología mística 
Teología mística cristiana 
Teología mística (Pseudo Dionisio) 
Mística judía (cábala)
Mística islámica (sufismo)
Iluminación (creencia) 
 Acorde místico, en música.

Obras artísticas, instituciones o personajes que llevan ese nombre
Políptico del cordero místico, de los Van Eyck.
Natividad mística, de Boticelli.
Drama místico en honor de Nuestra Señora de la Cabeza de Zújar. 
Camino de perfección (pasión mística), novela de Pío Baroja
Mystic River, película.
Power Rangers Fuerza Mística, serie de televisión.
Makafushigi Daibōken (Aventura Mística), película de anime.
Antigua Orden Árabe de los Nobles del Relicario Místico.
Orden Mística del Templo de la Rosacruz

Mystique, personaje de X-men (traducido en castellano como "Mística").
Místico (luchador).
Místico II.

Otros
Místico, barco costanero.